303:
 303 (число)
 303 год
 303 год до н. э.